Ozark (sèrie de televisió), sèrie de Netflix de 2017
 Toponímia: 
 Ozark (Alabama), localitat  a l'estat d'Alabama
 Ozark (Arkansas), localitat a l'estat de Arkansas
 Ozark (Illinois)
 Ozark (Missouri), localitat a l'estat de Missouri
 Lake Ozark, localitat a l'estat de Missouri